Králjev gambít je šahovska otvoritev s kodo ECO C3, ki se začne s potezami:
 1. e4 e5 2. f4

Naravni odgovor na to je sprejetje gambita:
 2. ... exf4

To je bila najbolj priljubljena otvoritev v 19. stoletju. Beli ponudi kmeta v zameno za hiter razvoj. Danes jo na mojstrski ravni vidimo le redko, saj na splošnem velja, da lahko črni pridobi razumno pozicijo, če ob pravem času vrne gambitiranega kmeta.

Klasifikacija po Enciklopediji šahovskih otvoritev
V Enciklopediji šahovskih otvoritev je deset kod za Kraljev gambit, od C30 do C39.
C30: 1.e4 e5 2.f4 (Kraljev gambit)
C31: 1.e4 e5 2.f4 d5 (Falkbeejev protigambit)
C32: 1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Nf6 (Morphy, Charousek, itd.)
C33: 1.e4 e5 2.f4 exf4 (Sprejeti kraljev gambit)
C34: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 (Kraljev skakačev gambit)
C35: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 Be7 (Cunninghamova obramba)
C36: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d5 (Abbaziaova obramba)
C37: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Nc3 /4.Bc4 g4 5.O-O (Muziov gambit)
C38: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 Bg7 (Philidor, Hanstein, itd.)
C39: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.h4 (Allgaier, Kieseritzky, itd.)

Šahovske otvoritve